Кинг () — английския фамилия.

Известные носители

А 
 Кинг, Ада (Августа Ада Кинг, урождённая Байрон, графиня Лавлейс, 1815—1852) — английский математик.
 Кинг, Аджа Наоми (род. 1985) — американская актриса.
 Кинг, Айсис (род. 1985) — американская транссексуалка, актриса и фотомодель.
  (1909—2007) — британский учёный, соучредитель Римского клуба.
 Кинг, Альберт (1923—1992) — американский блюзовый певец и гитарист.
 Кинг, Альберт (род. 1959) — американский баскетболист.
 Кинг, Ангус (род. 1944) — американский независимый политик.

Б 
 Кинг, Бен (1938—2015) — американский музыкант, один из классиков соул-музыки конца 1950-х и начала 1960-х.
 Кинг, Бенжамин (род. 1989) — американский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кинг, Бернард (род. 1956) — американский баскетболист.
 Кинг, Би Би (1925—2015) — американский блюзовый гитарист, певец, автор песен.
 Кинг, Билли Джин (род. 1943) — американская теннисистка.
 Кинг, Бэзил (1859—1928) — канадский пастор и писатель.

В 
 Кинг, Ваня (род. 1989) — американская теннисистка.

Г 
 
 Кинг, Грегор (1650—1710) — английский статистик.
 Кинг, Грэм (род. 1961) — продюсер, а также основатель кинокомпании GK Films.

Д 
 Кинг, Даниел (род. 1963) — английский шахматист, гроссмейстер.
 Кинг, Дерек (род. 1980) — тринидадский футболист и тренер.
 Кинг, Джейми (род. 1979) — американская киноактриса и фотомодель.
 Кинг, Джейми (род. 1973) — канадский кёрлингист, чемпион мира и Канады.
 
 Кинг, Джек (1897—1983) — австралийский велогонщик.
 Кинг, Джесси (1875—1949) — шотландская художница-иллюстратор.
 Кинг, Джо (род. 1980) — гитарист, бэк-вокалист, композитор.
 Кинг, Джозеф Хиллстром (род. 1972) — американский писатель.
 
 
 Кинг, Джорджия (род. 1986) — шотландская актриса.
 Кинг, Джоуи (род. 1999) — американская актриса.
 Кинг, Джошуа (род. 1992) — норвежский футболист.
 Кинг, Джулиан (род. 1964) — британский дипломат и политик.
 Кинг, Диана (род. 1970) — ямайская певица и автор песен.
 Кинг, Дон (род. 1931) — боксёрский промоутер.
 Кинг, Дэвид (род. 1984) — британский фигурист.
 Кинг, Дэйв (род. 1947) — канадский хоккейный тренер.
 Кинг, Дэнни — американский писатель.

З 
 Кинг, Зак (род. 1990) — американский видеоблогер, мастер спецэффектов.
 Кинг, Залман (1942—2012) — американский продюсер, сценарист, режиссёр.

И 
 Кинг, Инге (1915—2016) — австралийский скульптор.

К 
 Кинг, Каки (род. 1979) — американская гитаристка, певица.
 Кинг, Камми (1934—2010) — американская актриса.
 Кинг, Клайд (1898—1982) — американский гребец, контр-адмирал ВМС США.
 Кинг, Клео (род. 1962) — американская характерная актриса.
 Кинг, Керри (род. 1964) — американский гитарист.
 Кинг, Коретта Скотт (1927—2006) — американская правозащитница, религиозный деятель.
 Кинг, Кэрол (род. 1942) — американская певица, пианистка, автор песен.
 Кинг, Кэти (род. 1959) — канадская кёрлингистка.

Л 
 Кинг, Лаймон (1936—2001) — американский спринтер, олимпийский чемпион.
 Ларри Кинг (1933—2021) — американский тележурналист, ведущий канала CNN.
 Кинг, Ледли (род. 1980) — английский футболист.
 Кинг, Лилли (род. 1997) — американская пловчиха (брасс), олимпийская чемпионка.
 Кинг, Литтл Фредди (род. 1940) — американский блюзовый гитарист и певец.
 Кинг, Ли-Чоан (1904—1971) — китайско-французский игрок в шашки, призёр чемпионата мира.

М 
 Кинг, Майкл Патрик (род. 1954) — американский режиссёр, сценарист и продюсер телевидения.
 Кинг, Марк (род. 1974) — английский снукерист.
 Кинг, Марлон (род. 1980) — ямайский футболист, нападающий.
 Кинг, Марта (1803—1897) — новозеландская художница, мастер ботанической иллюстрации.
 Кинг, Мартин Лютер (1929—1968) — деятель негритянского движения в США.
 Кинг, Мартин Лютер (старший) (1899—1984) — американский баптистский пастор, миссионер, правозащитник, общественный деятель.
 Кинг, Мартин Лютер III (род. 1957) — общественный деятель и правозащитник.
 Кинг, Молли (род. 1987) — британская певица, солистка девичьей группы The Saturdays.
 Кинг, Мэтт (род. 1968) — британский комик.

О 
 Кинг, Олив Келсо (1885—1958) — австралийская военнослужащая.

П 
 Кинг, Перри (род. 1948) — американский актёр.
 Кинг, Пол (род. 1978) — британский кинорежиссёр.

Р 
 Кинг, Реджина (род. 1971) — американская актриса.
 Кинг, Роб (род. 1970) — американский композитор.
 Кинг, Родни (1965—2012) — американец, избиение которого полицейскими спровоцировало массовые беспорядки в Лос-Анджелесе.
 Кинг, Рон (род. 1956) — барбадосский шашист, двенадцатикратный чемпион мира по чекерсу.
 Кинг, Руфус (1755—1827) — американский политик, адвокат и дипломат.

С 
 Кинг, Сиджу (род. 1992) — датский футболист.
 Кинг, Сирил (1921—1978) — губернатор Американских Виргинских островов.
 Кинг, Стивен (род. 1947) — американский писатель.
 Кинг, Стивенсон (род. 1958) — премьер-министр Сент-Люсии.
 Кинг, Стэйси (род. 1967) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Т 
 Кинг, Табита (род. 1949) — американская писательница.
 Кинг, Тарсем (1937—2013) — британский политик, лейборист.
 Кинг, Теа (1925—2007) — английская кларнетистка и музыкальный педагог.
 Кинг, Тед (род. 1965) — американский актёр.
 Кинг, Том:
 Кинг, Том (род. 1973) — австралийский яхтсмен, олимпийский чемпион.
 Кинг, Том (род. 1978) — американский писатель комиксов.

У 
 
 Кинг, Уна (род. 1967) — английский политик.
 Кинг, Уоррен (род. 1955) — австралийский снукерист.

Ф 
 
 Кинг, Фредди (1934—1976) — американский блюзовый гитарист.

Х 
 Кинг, Хантер (род. 1993) — американская актриса, певица, композитор, автор песен, гитаристка и гимнастка.

Ч

Э 
 Кинг, Эд (1949—2018) — американский музыкант, гитарист групп Strawberry Alarm Clock и Lynyrd Skynyrd.
 Кинг, Эдвард (1884—1958) — американский военный деятель.
 Кинг, Эдвард, виконт Кингсборо (1795—1837) — ирландский любитель древностей.
 Кинг, Эдди (1911—1994) — канадский легкоатлет.
 
 Кинг, Элисон (род. 1973) — английская актриса.
 Кинг, Энди (род. 1988) — британский футболист, полузащитник.
 Кинг, Эндрю (род. 1948) — один из основателей Blackhill Enterprises, первых менеджеров Pink Floyd.
 Кинг, Эрик (род. 1969) — американский актёр.
 Кинг, Эрнест Джозеф (1878—1956) — американский адмирал, командующий флотом США в течение Второй мировой войны.

Я 
 Кинг, Яани (род. 1981) — американская актриса.

Двойные фамилии 
 Гонсалес Кинг, Игнасио (род. 1980) — аргентинский теннисист.
 Кинг-Анселл, Колин (род. 1946) — новозеландский крайне правый политик.
 Кинг Джонсон, Карлин (1933—1968) — Мисс США 1955.
 Кинг-Смит, Дик (настоящее имя Рональд Гордон Кинг-Смит; 1922—2011) — английский детский писатель.
 Литервуд-Кинг, Лилли (1964) — американская легкоатлетка.
 Риве-Кинг, Жюли (1854—1937) — американская пианистка и композитор.

См. также 

 
 
 Кинг-Конг